Mozzik, właściwie Gramoz Aliu (ur. 29 września 1995 w Uroševacu) – kosowski raper.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Życie prywatne 
Jest bratem Getoara Aliu.

Jest w związku ze Szwajcarką Loredaną Zefi, z którą ma córkę Hanę (ur. 18 grudnia 2018).

W 2021 roku Loredana Zefi zmieniła nazwisko na Aliu.

Przypisy 

Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Uroševacu
Kosowscy raperzy
Kosowianie pochodzenia albańskiego